Krekel steht für:
 Krekel, ein Ortsteil der Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Krekel (Marburg), eine alte herrschaftliche Wiese an der Lahn in Marburg, heute mit Industriegebiet

Personen:
 Hildegard Krekel (1952–2013), deutsche Schauspielerin
 Lotti Krekel (* 1941), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Miriam Krekel (* 1977), deutsche Journalistin
 Oliver Krekel (* 1967), deutscher Unternehmer und Filmproduzent

Siehe auch:
 Kreckel
 Krekeler